blauwe pronkloper
 groene pronkloper
 kruispronkloper